Hot peut se rapporter à l'adjectif « chaud » en anglais. En cuisine, le terme s'applique à de la nourriture épicée.

Musique

Groupe 
H.O.T. ou Hot peut désigner :
  (où H.O.T. signifie high-five of teenagers), groupe sud-coréen ;
 , groupe américain formé en 1976.

Chanson 

 Hot (I Need to Be Loved, Loved, Loved), chanson de James Brown présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Avril Lavigne présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Inna présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Mathieu Edward sorti en .

Album 

 , album de Freda Payne sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album d'Inna sorti le  ;
 , album de Melanie Brown sorti le  ;
 , album de Paul Bley sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Taeyang sorti le .

Patronyme 

 Georges Hot (1920-2005), peintre lyrique français.
 Thierry Hot, journaliste camerounais.

Autre 
Hot peut aussi désigner :
 Hot, câblo-opérateur israélien.
 Missile anti-chars HOT.

Voir aussi 
 The Hot Sardines, un groupe de big band jazz vintage franco-américain de 2007
 Hot Potatoes, logiciel pour la création d'exercices d'apprentissage à mettre sur internet
 Euromissile HOT (où HOT signifie haut subsonique optiquement téléguidé), missile antichar développé par Euromissile
 
 , une équipe de coordination des améliorations à la carte Openstreetmap pour aider les secours en cas de catastrophes